Гомсельгское (Гангозеро, Гомсельга) — пресноводное озеро на территории Кончезерского сельского поселения Кондопожского района Республики Карелии.

Общие сведения 
Площадь озера — 1,4 км². Располагается на высоте 53,0 метров над уровнем моря.

Форма озера подковообразная. Берега каменисто-песчаные, местами заболоченные.

В юго-восточной оконечности Гомсельгское соединяется с озером Гомсельга, из которого через Кончозеро и Укшозеро воды попадают в реку Шую.

С севера в Гомсельгское впадает ручей Спорни, несущий воды Гальозера.

На северо-западном берегу озера располагается деревня Гомсельга, через которую проходит дорога местного значения  («Подъезд к п. Гомсельга»).

Код объекта в государственном водном реестре — 01040100111102000017464.

См. также 
 Озёра Карелии

Примечания

Дополнительная литература 
 
 

Бассейн Укшозера
Озёра Кондопожского района